Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Штеффі Граф.

Граф потім виграла титул, перемігши у фіналі Яну Новотну з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Ліндсі Девенпорт (півфінал)
  Яна Новотна (фінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
  Штеффі Граф (переможниця)
  Наталі Тозья (1-ше коло)
  Патті Шнідер (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Домінік Ван Рост (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1998 Pilot Pen International Draw 

1998
Одиночний розряд